Slag bij Waynesboro (Georgia), op 4 december 1864.
 Slag bij Waynesboro (Virginia), op 2 maart 1865.